Joachim Napoléon Michel Murat,  prince Murat, est né le  à Paris et mort le  dans cette même ville. Ancien chef de la famille princière Murat de Naples, il est également ancien député français.

Biographie 
Officier de carrière, il sert comme lieutenant de cavalerie en 1914. Il commande par la suite le fort des Sartelles à Verdun où sa conduite lui vaut la croix de guerre avec trois citations.

Il devient interprète officiel au quartier général du Royal Flying Corps, basé à Saint-Omer d’ à .

Il est élu député du Lot, lors des élections législatives du  à Labastide-Murat. Au cours de cette législature, il est membre de la commission d'Alsace-Lorraine, de la commission de l'Algérie, des colonies et des protectorats, de la commission de la marine marchande et de celle des douanes et des conventions nationales. Battu en 1924, il ne se représentera plus et meurt en 1938.

Mariage et descendance 
Il se marie religieusement à Saint-Sébastien le  et civilement à Colombes le  avec Louise Amélie Marie Plantié (Pau,  - Nice, ), fille d'Eugène Plantié, préfet de Constantine, Algérie, et petite-fille de Jean-Baptiste Plantié, sénateur des Basses-Pyrénées. Leurs enfants : 
 Joachim Murat (1920-1944),  Murat ;
 Caroline Paule Andrée Marie Murat (Paris, 3 séptembre 1921 - Key Biscayne, comté de Miami-Dade, Floride, 28 janvier 2003), mariée à Paris civ. le 24 et rél. le 25 juillet 1945 Augustus (Robert) von Hartz (Gênes, -).

Distinctions

Notes et références

Sources

Liens externes 

Joachim 1885
Prince Murat
Député du Lot (Troisième République)
Député de la douzième législature de la Troisième République
Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Naissance en août 1885
Naissance à Paris
Décès en mai 1938
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Décès à 52 ans
Prince de Pontecorvo